Heinz Lotz ist der Name folgender Personen:

* Heinz Lotz (Industrieller) (1894–1937), deutscher Industrieller
 Heinz Lotz (Politiker) (* 1954), deutscher Politiker (SPD), MdL Hessen